Törresröd kan avse:

Törresröd, Kungälvs kommun – en by i Kungälvs kommun
Törresröd, Lilla Edets kommun – en by/gård i Lilla Edets kommun